Santa Maria ad Martyres – diaconia
 Pantheon, o Basilica di Santa Maria ad Martyres – edificio di Roma
 Eremo di Santa Maria ad Martyres – complesso monastico di San Giuliano Terme